Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 1979 — 2-й чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд ФИФА, который прошёл в Японии с 25 августа по 7 сентября. Чемпионом мира впервые стала сборная Аргентины, обыграв в финале действующих чемпионов сборную СССР со счётом 3:1.

Стадионы 
 Олимпийский стадион, Токио — 60 057 мест (групповой турнир, четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место, финал)
 Стадион Омия, Омия — 15 500 мест (групповой турнир, четвертьфиналы)
 Стадион Чуо, Кобе — 13 000 мест (групповой турнир, четвертьфиналы, полуфиналы)
 Мицудзава, Иокогама — 30 000 мест (групповой турнир, четвертьфиналы)

Квалификация 

 1.Дебютанты чемпионата мира.

Составы команд

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

8 голов
 Рамон Диас ( Аргентина)
6 голов
 Диего Марадона ( Аргентина)
5 голов
 Анджей Палаш ( Польша)
4 гола
 Хулио Сесар Ромеро ( Парагвай)
 Игорь Пономарёв ( СССР)
 Рубен Пас ( Уругвай)
3 гола
 Габриэль Кальдерон ( Аргентина)

Участники «взрослого» чемпионата мира 
Следующие игроки, принявшие участие в этом молодёжном чемпионате мира, затем приняли участие во «взрослом» чемпионате мира по футболу

 Алжир
 Хосин Яхи — участник чемпионата мира 1982 года, 1 матч.
 Джамель Менад — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча.
 Южная Корея
 Чхун Ён Хван — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч
 Ким Ёун Се — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч.
 Ох Юн Кё — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча, 7 пропущенных голов.
 Ли Тэ Хо — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 1 матч.
 Чхои Сун Хо — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Венгрия
 Шандор Шаллаи — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча. Участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Габор Пёлёшкеи — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча, 2 гола.
 Петер Дистль — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча, 9 пропущенных голов.
 Анталь Рот — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Йожеф Кардош — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Йожеф Надь — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Польша
 Анджей Бунцоль — бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года, 7 матчей, 1 гол. Участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча.
 Яцек Казимерский — бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Анджей Палаш — бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года, 2 матча. Участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Пётр Скробовский — бронзовый призёр чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча.
 Португалия
 Дьямантину — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча, 1 гол.
 СССР
 Виктор Чанов — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча. Участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1990 года, ни одного сыгранного матча.
 Александр Заваров — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 1 гол. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча, 1 гол.
 Испания
 Мигель Тендильо — участник чемпионата мира 1982 года, 5 матчей.
 Югославия
 Звонко Живкович — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча.
 Иван Гудель — участник чемпионата мира 1982 года, 3 матча, 1 гол.
 Иван Пудар — участник чемпионата мира 1982 года, ни одного сыгранного матча.
 Томислав Ивкович — участник чемпионата мира 1990 года, 5 матчей, 6 пропущенных голов.
 Канада
 Йен Бридж — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Майк Суини — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча.
 Джерри Грэй — участник чемпионата мира 1986 года, 2 матча.
 Бранко Сегота — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Мексика
 Пабло Лариос — участник чемпионата мира 1986 года, 5 матчей, 2 пропущенных гола.
 Хавьер Эрнандес — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Аргентина
 Хуан Барбас — участник чемпионата мира 1982 года, 2 матча.
 Рамон Диас — участник чемпионата мира 1982 года, 4 матча, 1 гол.
 Габриэль Кальдерон — участник чемпионата мира 1982 года, 4 матча. Серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, 5 матчей.
 Диего Марадона — участник чемпионата мира 1982 года, 5 матчей, 2 гола. Чемпион мира 1986 года, 7 матчей, 5 голов. Серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, 7 матчей. Участник чемпионата мира 1994 года, 2 матча, 1 гол.
 Хуан Симон — серебряный призёр чемпионата мира 1990 года, 7 матчей.
 Парагвай
 Хулиан Коронель — участник чемпионата мира 1986 года, ни одного сыгранного матча.
 Рохелио Дельгадо — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча.
 Хулио Сесар Ромеро — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 2 гола.
 Роберто Кабаньяс — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 2 гола.
 Уругвай
 Фернандо Альвес — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча, 8 пропущенных голов. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча, 5 пропущенных голов.
 Рубен Пас — участник чемпионата мира 1986 года, 1 матч. Участник чемпионата мира 1990 года, 3 матча.
 Мигель Боссио — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Хорхе Барриос — участник чемпионата мира 1986 года, 3 матча.
 Нельсон Гутьеррес — участник чемпионата мира 1986 года, 4 матча. Участник чемпионата мира 1990 года, 4 матча.
 Фелипе Ревелес — участник чемпионата мира 1990 года, ни одного сыгранного матча.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд на сайте FIFA.com 
 Чемпионат мира среди молодёжных команд на сайте rsssf.com

Чемпионаты мира по футболу среди молодёжных команд
1979 год в футболе
Август 1979 года
Сентябрь 1979 года
Международные соревнования по футболу в Японии
Спорт в Японии в 1979 году
Чемпионаты мира в Японии